McComb peut désigner :

États-Unis 
McComb, ville du comté de Pike, dans l'État du Mississippi ;
McComb, village du comté de Hancock, dans l'État de l'Ohio.

Personnalités 
David McComb, auteur-compositeur et interprète australien de rock, né en 1962 ;
Heather McComb, actrice américaine, née en 1977 ;

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme